Дефрагментация диска:

 Дефрагментация диска — процесс обновления и оптимизации логической структуры раздела диска.
 Дефрагментация диска — компьютерная программа, входящая в состав ОС Microsoft Windows.